Метрополитано 1977 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф на вылет

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1977 на rsssf.com

1977
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1977 году